Mud steht für:

 Lemud (auch Le Mud), französische Gemeinde im Département Moselle, Region Lothringen 
 Mud (Band), britische Glam-Rock-Band der 1970er Jahre
 Mud (Einheit), historisches niederländisches Raummaß für feste Stoffe, vorrangig für Getreide
 Mud (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Jeff Nichols
 Mud (Fluss), linker Zufluss des Mains in Miltenberg im Landkreis Miltenberg, Bayern 
 Mud (Stadt), antike Stadt im Iran, Provinz Süd-Chorasan

MUD steht als Abkürzung für:
 Maritime Union Deutschland, eine norddeutsche politische Partei
 Mesa de la Unidad Democrática, ein venezolanisches Parteienbündnis für Wahlen
 Multi User Dungeon, ein digitales Rollenspiel

Siehe auch:
 Mudd

Abkürzung